

Украина 
 Саверцы — село в Попельнянском районе Житомирской области
 Саверцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области